

Język, mowa 
Para – grupa złożona z dwóch dopełniających się elementów, np.
 dwa osobniki, najczęściej płci odmiennej (np. para małżeńska, związek, diada)
 dwa narządy spełniające jednakową funkcję (np. para rąk, para oczu)
 dwa przedmioty stanowiące pewną całość, komplet (np. para butów, para pończoch)
 jeden przedmiot składający się z dwóch części, mający nazwę w liczbie mnogiej (np. para spodni, para okularów).

W wyrazach złożonych jednak przedrostek para- (od greckiego pará – poza-, obok) oznacza: obok, niby, prawie, wyrażający zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co jest określane drugą częścią złożenia (z greki), np. 
 zaprzeczenie (paranormalność, parapsychologia)
 obok, blisko (paragraf)
 podobieństwo (np.: paramedycyna, paramilitarny, parafraza).

Natomiast dla wyrażenia dwoistości (podwójności) stosowane są przedrostki:
 dwu- np. dwubój
 bi- np. bigamia
 di- np. dipol
 du- np. duodioda, dualizm, dubeltówka, dubler, dublet

Miejsca geograficzne 
 Para – dystrykt w Surinamie
 Pará – stan Brazylii
 Para – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Para – wieś na Białorusi
 Para – rzeka, dopływ Oki
 Pará – rzeka w Brazylii

Matematyka 
 para liczb → zobacz: współrzędne, ułamek, liczby bliźniacze, liczby względnie pierwsze
 para liczb sprzężonych
 para nieuporządkowana – para elementów, inna nazwa zbioru dwuelementowego
 para uporządkowana – para elementów z wyróżnioną ich kolejnością; szczególny przypadek krotki (uporządkowanej)

Chemia 
 para- – przedrostek określający budowę związku chemicznego (zobacz też orto-, meta-, izomeria orto, meta, para)
 czerwień para (czerwień paranitranilinowa) – czerwony syntetyczny barwnik azowy

Termodynamika 
 para wodna – woda w postaci gazowej
 para elektronowa (dublet elektronowy) – dwa elektrony zajmujące ten sam orbital (por. para elektronowa pozytonu i negatonu w fizyce cząstek elementarnych)
 para jonowa – układ anionu i kationu powiązanych oddziaływaniem elektrostatycznym (por. para jonowa w fizyce cząstek elementarnych)
 para – substancja w fazie gazowej w temperaturze niższej od temperatury krytycznej
 para mokra (wilgotna)
 para nasycona
 para przegrzana (nienasycona)
 para przesycona (przechłodzona)
 para sucha
 para wodna – woda w postaci gazowej

Mechanika 
 para kinematyczna – dwa ogniwa łańcucha kinematycznego połączone ruchowo
 para obrotowa lub postępowa – kinematyka mechanizmów
 para sił – dwie siły równej wartości, o przeciwnych zwrotach i kierunkach równoległych lecz nie działające wzdłuż jednej prostej
 para ślizgowa lub toczna – współpraca części maszyn

Technika 
 para grzejna
 para drukarska
 para odlotowa – para uchodząca po wykonaniu pracy para z silnika parowego
 para technologiczna – para używana w procesie technologicznym (np. do napędu maszyn)
 para wtórna (w technice opary) – para otrzymana przy ogrzewaniu cieczy przez parę grzejną
 termopara

Fizyka cząstek elementarnych 
 para cząstka–antycząstka – dwie cząstki elementarne mogące jednocześnie powstawać lub znikać przy zderzeniu ze sobą; zobacz też kreacja i anihilacja par
 para elektron-dziura – para nośników ładunków powstająca w półprzewodniku lub izolatorze pod wpływem promieniowania jonizującego
 para elektronowa pozytonu i negatonu powstających równocześnie podczas materializacji fotonu (por. para elektronowa w chemii)
 para jonowa – dodatni jon macierzysty i elektron powstające w wyniku jonizacji (por. para jonowa w chemii)

 para Coopera

Elektryka 
 para – zespół dwóch izolowanych żył przeznaczonych do pracy w jednym obwodzie elektrycznym
 para koncentryczna lub współosiowa – dwie żyły umieszczone współosiowo
 para symetryczna – para żył skręconych ze sobą lub ułożonych równolegle

Historia 
 para – dawna drobna moneta turecka, serbska i jugosłowiańska

Antropologia 
 młoda para – nowożeńcy

Biologia 
 para homologiczna

Geologia 
 para – w petrologii oznacza skały wywodzące się od skał osadowych (np. paragnejs)

Zobacz też 
 debel, dublet, duet, duo
 dublon (moneta wartości dwóch pistoli)
 gotowanie na parze
 par